— rei de Atenas
  — rei de Atenas